Поліська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України, на честь регіону Полісся.

 Поліська вулиця — вулиця в селі Вереси Житомирської міської громади.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Поліська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці